Caio Cássio Longino (cônsul em 171 a.C.) — cônsul em 171 a.C.
 Caio Cássio Longino (cônsul em 124 a.C.) — cônsul em 124 a.C. e filho do anterior
 Caio Cássio Longino (cônsul em 96 a.C.) — filho do anterior
 Caio Cássio Longino (cônsul em 73 a.C.) — de origem incerta
 Caio Cássio Longino — político romano (87-42 a.C.); senador romano e assassino de Júlio César, provavelmente filho do anterior
 Caio Cássio Longino (cônsul em 30) — cônsul romano em 30, governador da Ásia e da Síria

Desambiguações de antropônimos